De Horst (Berkelland), buurtschap tussen Geesteren en Gelselaar in de Gelderse gemeente Berkelland
 De Horst (Groesbeek), dorp in de Gelderse gemeente Berg en Dal
 De Horst (Schiermonnikoog), monumentale recreatiewoning op Schiermonnikoog, Nederland
 De Horst (Stamproy), een buurtschap van Stamproy in de Nederlandse gemeente Weert
 Hogeschool De Horst, een kleinschalige hogeschool in de Nederlandse plaats Amersfoort, die zich richt op de sociale studies
 Hoeve De Horst, een kasteelboerderij in de Nederlands-Limburgse plaats Echt
 Landgoed De Horst, een landgoed en monumentaal landhuis in de Utrechtse gemeente Driebergen-Rijsenburg